Roye (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Roye (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia